Il doppio femminile del Mutua Madrileña Madrid Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Serena e Venus Williams erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a causa di un infortunio.

Viktoryja Azaranka e Marija Kirilenko hanno battuto in finale Květa Peschke e Katarina Srebotnik per 6-4 6-3.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (finale)
 Vania King /  Jaroslava Švedova (semifinale)
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (secondo turno)

 Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (campionesse) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale) 
 María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (secondo turno) 
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2011